Maria Antonia Fernanda van Spanje (Sevilla (Spanje), 17 november 1729 — Turijn (Italië), 19 september 1785) was koningin van Sardinië door haar huwelijk met koning Victor Amadeus III van Sardinië.

Maria Antonia werd geboren in Sevilla, als jongste dochter en kind van de Spaanse koning Filips V en zijn tweede vrouw koningin Elisabetta Farnese.

Op 31 mei 1750 trad Maria Antonia te Oulx, dicht bij Turijn, in het huwelijk met prins Victor Amadeus van Savoye (later koning Victor Amadeus III van Sardinië). Het paar kreeg twaalf kinderen:

Karel Emanuel IV van Sardinië (24 mei 1751 - 6 oktober 1819), koning van Sardinië in 1796, trad in het huwelijk met Clothilde, een zuster van Lodewijk XVI.
Marie Elizabeth Charlotte van Savoye (16 juli 1752 - 17 april 1755), prinses van Sardinië
Maria Josephine van Savoye (2 september 1753 - 13 november 1810), prinses van Sardinië, trouwde met Lodewijk XVIII van Frankrijk
Amadeus Alexander van Savoye (5 oktober 1754 - 29 april 1755), hertog van Montferrato
Maria Theresia van Savoye (31 januari 1756 - 2 juni 1805), trouwde met Karel Filips van Frankrijk, toekomstig koning van Frankrijk
 Maria Anna  van Savoye (17 december 1757 - 11 oktober 1824), hertogin van Chablais.
 Victor Emanuel I van Sardinië (24 juli 1759 - 10 januari 1824), werd in 1802 koning van Sardinië nadat zijn oudere broer afstand had gedaan van de troon
 Maria Christine Josephine van Savoye (21 november 1760 - 19 mei 1768), prinses van Sardinië
 Maurits Jozef Maria (13 december 1762 - 1 september 1799), hertog van Montferrat, bleef ongehuwd
 Maria Carolina van Savoye (17 januari 1764 - 28 december 1782), trad in huwelijk met Anton van Saksen, het huwelijk bleef kinderloos
 Karel Felix van Sardinië (6 april 1765 - 27 april 1831), na het aftreden van zijn oudere broer, Victor Emanuel, koning van Sardinië
 Jozef Benedictus van Savoye (5 oktober 1766 - 29 oktober 1802), hertog van Maurienne, bleef ongehuwd.

Maria Antonia stierf op 19 september 1785 in het kasteel van Moncalieri in buurt van Turijn. Ze ligt begraven in de Basiliek van Superga.

Voorouders

Huis Bourbon (Spanje)
Partner van de vorst van Sardinië
Bourbon, M